Dolo kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Dolo (ort i Filippinerna), Davaoregionen, Province of Davao del Sur, 
 Dolo Stream, vattendrag, Davaoregionen, Province of Davao del Sur,

Frankrike 

 Dolo, kommun i  departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,

Indonesien 

 Kecamatan Dolo, distrikt, Sulawesi Tengah,

Italien 

 Dolo, Veneto, kommun, Veneto, Provincia di Venezia, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar